Dmytro Demjaniuk (1983-), ukraiński lekkoatleta
 Dmytro Demjaniuk (1988-), ukraiński hokeista